Leucophyllum är ett släkte av flenörtsväxter. Leucophyllum ingår i familjen flenörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flenörtsväxter
Leucophyllum